Криничное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Криничное — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Криничное — посёлок в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Криничное — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Криничное — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Криничное — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Криничное — село в Россошанском районе Воронежской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Криничное — село в Белогорском районе.

Украина 
 Криничное — село в Маневичском районе Волынской области.
 Криничное — село в Бахмутском городском округе Донецкой области.
 Криничное (до 2016 г. — Октя́брьское) — село в Никольском районе Донецкой области.
 Криничное — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Криничное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Криничное — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Криничное — посёлок в составе города Кировск Луганской области.
 Криничное — село в Меловском районе Луганской области.
 Криничное — село в Болградском районе Одесской области.
 Криничное — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Криничное — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Криничное — село в Балаклейском районе Харьковской области.

См. также 
 Криничная
 Криница
 Кирнички
 Кринички